Соревнования мужчин в парном разряде по бадминтону на летних Олимпийских играх 2012 года прошли с 28 июля по 5 августа на «Уэмбли Арене».

Главные фавориты чемпионы мира 2009, 2010 и 2011 годов китайцы Цай Юнь и Фу Хайфэн выиграли олимпийское золото, не отдав в 6 матчах ни одной партии. 4 годами в ранее в Пекине эта китайская пара выиграла серебро Олимпийских игр.

Чемпионы Европы 2012 года датчане  и  стали первыми в истории европейцами, которые выиграли медаль Олимпийских игр в этой дисциплине. Ранее призёрами в мужском парном разряде становились только представители стран Азии — Республики Корея, Малайзии, Китая и Индонезии.

Формат соревнований 
Предварительный этап: спортсмены делятся на 4 группы по 4 пары, и каждый пара играет с каждой в своей группе. Две лучшие пары каждой группы переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты.

Квалификация 
После квалификационного отбора список участников выглядит так:

Более одной пары на Олимпиаду отправляют Китай (2 пары) и Южная Корея (2 пары).

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Примечания